

Popis odašiljačkih lokacija televizije i radija 

 215 TV odašiljačkih objekata
 87 radio odašiljačkih objekata

Телевизијске станице у Хрватској